Ниже представлен список главных тренеров, выигравших Кубок УЕФА и Лигу Европы УЕФА

Кубок УЕФА — европейское футбольное соревнование, которое проводилось с 1972 до 2009 года (с 2010 года турнир проходит в новом формате под названием Лига Европы УЕФА). Первым тренером, выигравшим Кубок УЕФА, был англичанин Билл Николсон, который привёл «Тоттенхэм Хотспур» к победе в финале первого в истории розыгрыша Кубка УЕФА, обыграв в английском дерби «Вулверхэмптон Уондерерс». Первые 25 лет финал проходил в два тура на домашних стадионах финалистов. В 1998 миланский «Интернационале» под руководством Луиджи Симони одержал победу над римским «Лацио» в первом в истории соревнования одноматчевом финале, проходящем на парижском стадионе «Парк де Пренс».

Семерым главным тренерам удалось завоевать Кубок УЕФА более одного раза. Троекратный победитель Джованни Трапаттони привёл «Ювентус» к победе в 1977 году, «Интер» в 1991 и снова «Ювентус» в 1993-м. В 2014—2016 годах Унаи Эмери трижды подряд привел к победе «Севилью», установив рекорд по количеству побед подряд. А одержав победу с «Вильярреалом» в 2021 году, стал первым тренером выигравшим данный турнир четыре раза. Луис Моловни добился двух подряд побед с мадридским «Реалом» в 1985 и 1986 годах. Того же результата добился Хуанде Рамос с «Севильей» в 2006 и 2007 годах. В 2013 году Рафаэль Бенитес привел к победе лондонский «Челси», добавив себе второй титул, после победы с «Валенсией» в 2004 году. Жозе Моуринью также выигрывал турнир дважды: в 2003 году с «Порту» и в 2017 — с «Манчестер Юнайтед». Седьмым тренером, который дважды выиграл этот турнир, стал Диего Симеоне. Он привел Атлетико Мадрид к двум победам в Лиге Европы в 2012 году и в 2018 году, дважды разгромив соперников в финалах со счетом 3:0.

Больше всего побед — 12 — добились испанские тренеры.

Мирча Луческу, главный тренер «Шахтёра», последний в истории главный тренер, выигравший Кубок УЕФА. С сезона 2009/10 Кубок УЕФА приобрел новый формат и получил новое название — Лига Европы УЕФА. Первым победителем турнира стал «Атлетико Мадрид» и его главный тренер Кике Санчес Флорес.

Список победителей по годам

Главные тренеры по странам 
В этой таблице указано количество побед по гражданской принадлежности главных тренеров.

См. также 
 Список финалов Кубка УЕФА и Лиги Европы УЕФА

Примечания

Ссылки 
 
 

Лига Европы
Тренеры